Погореловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Погореловка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Погореловка — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Погореловка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Погореловка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Погореловка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Погореловка — деревня в Ряжском районе Рязанской области.
 Погореловка — село в Ухоловском районе Рязанской области.
 Погореловка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
 Погореловка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Погореловка — название деревни Бережки в Жуковском районе Брянской области до 1964 года.
 Погореловка — название посёлка Прогресс в Почепском районе Брянской области до 1964 года.
 Погореловка — название деревни Знаменская в Данковском районе Липецкой области до 1960 года.
 Погореловка — до 1965 г. название села Луговое в Сергачском районе Нижегородской области.

Украина 
 Погореловка — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Погореловка — село в Заставновском районе Черновицкой области.
Погореловка — прежнее название села Полесское в Березновском районе Ровненской области.